Il singolare del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wang Yeu-tzuoo che ha battuto in finale Tomas Behrend 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Michal Tabara (secondo turno)
 Tomas Behrend (finale)
 Lu Yen-Hsun (semifinali)
 Marc Gicquel (semifinali)

 Wang Yeu-tzuoo (Campione)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Pavel Šnobel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2005